Felicja Pacanowska (1907–2002) – polska malarka i grawerka pochodzenia żydowskiego.
 Zula Pacanowska (1904–1942) – polska aktorka teatralna i komunistyczna działaczka ruchu robotniczego pochodzenia żydowskiego.